John McDermott :

 John McDermott (1874-?), est un coureur de fond américain ; 
John McDermott (1891-1971), est un golfeur américain ;
 John MacDermott (Baron) (1896-1979), est un homme politique d'Irlande du Nord ;
 John McDermott (1893–1946), réalisateur et scénariste américain ;
  (1955-), est un chanteur canadien.